Бранги́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бранги, Ален — французский кёрлингист.
 Бранги, Оноре — французский кёрлингист.